A St. James’s Park (magyarul Szent Jakab park) egy 23 hektáros park London központjában, Westminsterben, a Londoni Királyi Parkok legrégebbike. A park a londoni St. James’s terület legdélibb csúcsán fekszik, melyet az Ifjabb Szent Jakabnak dedikált leprakórház után neveztek el.

A St. James’s Parkot nyugatról a Buckingham-palota, északról a The Mall és a St. James’s-palota, keletről a Horse Guards, míg délről a Birdcage Walk határolja. A parkban található egy kis tó, a St. James’s Park Lake, két szigettel a Duck Island (Kacsák szigete, a tó vízimadár populációja után elnevezve) és a West Island (Nyugati sziget). A tavon átívelő híd egy fákkal és szökőkutakkal övezett kilátást nyújt a Buckingham-palotára és keleti irányban egy hasonló kép tárulkozik a Foreign and Commonwealth Office (a külügyminisztérium) fő épületére.

A park a legkeletibb tagja annak a majdnem folyamatos parkláncolatnak melyhez (nyugatra haladva) a Green Park, a Hyde Park és a Kensington Gardens is tartozik. A legközelebbi metrómegállók a St. James’s Park, a Victoria és a Westminster.

Története 
VIII. Henrik 1532-ben vásárolta meg a mocsaras lápot, melyet gyakran elöntött a Tyburn folyó az Eton College-től. Ez a föld nyugatra található a Henrik által Wolsey bíborostól megvásárolt York-palotától; azért vásárolta meg, hogy a York-palotát királynak méltó lakhellyé lehessen alakítani. I. Jakab 1603-as trónrakerülése után elrendelte a park lecsapolását illetve parkosítását és egzotikus állatokat tartott itt, köztük tevéket, krokodilokat és egy elefántot is. Emellett a déli részen egzotikus madaraknak fenntartott madárházak létesültek.

II. Károly franciaországi száműzetése során a köztársaság, a Commonwealth of England idején, a fiatal királyt lenyűgözték a francia királyi paloták gondosan kimunkált kertjei és trónrakerülése után átépítette a parkot egy formálisabb stílusban, valószínűleg André Mollet francia tájépítészt megbízva. Az átépítés során hozták létre a 775 méter hosszú 38 méter széles csatornát mely a régi terven látszik. II. Károly megnyitotta a parkot a közönség számára is ugyanakkor használta vendégei és szeretői, mint Nell Gwyn, szórakoztatására is. Akkoriban a park hírhedt találkahely volt a különböző kétes cselekvésekhez.

A 18. század újabb változásokat hozott, köztük a csatorna egy részének visszahódítását a Horse Guards Parade-nek helyet adva és 1761-ben a királyi család megvette a Buckingham House-t (ma Buckingham-palota).

1826–27-ben újabb átépítés történt a régensherceg (később IV. György) megbízására melyeket John Nash építész felügyelt. Az egyenes csatornát átalakították egy természetesebb alakú tóvá és a formális fasorokat romantikus kanyargó ösvényekké alakították. Ugyanebben az időben kibővítették a Buckingham House-t létrehozva a jelenlegi palotát és felépítették a Marble Arch-ot a bejáratánál, miközben a The Mallt nagy felvonulási útvonallá alakították, melyet 60 évvel később 1887-ben adtak át a közforgalomnak, a Marble Archot áttelepítve 1851-ben jelenlegi helyére az Oxford Street és a Park Lane kereszteződéséhez, a régi helyén került felépítésre a Victoria emlékmű 1906 és 1924 között.

Képek

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
 Hivatalos honlap 
 A London Landscape TV epizódja a St. James’s Parkról 
 Fényképek a St. James’s Parkról

London parkjai